Hemmingen steht für:

 Hemmingen (Niedersachsen), eine Stadt in Niedersachsen
 Hemmingen-Westerfeld, ein Stadtteil der Stadt Hemmingen
 Hemmingen (Württemberg), eine Gemeinde in Baden-Württemberg 

Siehe auch:
 Varnbüler von und zu Hemmingen